Santuario di San Francesco a Terni
 Santuario della Verna a Chiusi della Verna
 Santuario di San Francesco a Monteluco